Pfarrkirche Pöllau steht für:

 Pfarrkirche Pöllau in Sankt Marein bei Neumarkt, Bezirk Murau, Steiermark
 Pfarrkirche Pöllau, frühere Stiftskirche St. Veit im Stift Pöllau

Siehe auch:
 Maria Pöllauberg, Pfarr- und Wallfahrtskirche in der Gemeinde Pöllauberg, Steiermark